Esistono più comuni francesi con questo nome

 Bonnac – Ariège
 Bonnac – Cantal